Salten est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , district de Norvège dans le comté de Nordland ;
 , plateau du  (crête des Alpes sarentines) dans le Tyrol du Sud en Italie ;
 , district du Tyrol du Sud en Italie.

Patronyme 

 Felix Salten, de son vrai nom Siegmund Salzmann (1869-1945), auteur, journaliste, dramaturge, scénariste et romancier autrichien de culture hongroise.

Divers 
 salten, mot espagnol, conjugaison du verbe saltar (« sauter ») à la troisième personne du pluriel du subjonctif présent et de l’imperatif : que salten, « qu’ils (ou elles) sautent ».

Patronyme allemand